Британских разведывательных экспедиций на Джомолунгму известно три:

 Экспедиция 1921 года была первой в истории альпинистской экспедицией, достигших склонов Джомолунгмы; она разведала северные маршруты восхождения для последующих экспедиций.
 Экспедиция 1935 года — малочисленная и низкобюджетная рекогносцировочная экспедиция с целью обеспечения экспедиции 1936 года.
 Экспедиция 1951 года разведала проходимый южный маршрут восхождения, по которому в 1953 году было совершено первовосхождение на вершину Джомолунгмы.